Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1966 war die 22. Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von MKS Start Lublin, die den Titelverteidiger SKS Start Łódź auf den zweiten Platz verwies.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1966.

Modus 

Für die Vorrunde hatten sich in den Meisterschaften der Woiwodschaften 21 Mannschaften qualifiziert, diese spielten in drei regionalen Gruppen jeweils ein einfaches Rundenturnier. Die beiden Ersten aller drei Gruppen qualifizierten sich für die Endrunde, für die außerdem die ersten Sechs der Endrunde der polnischen Mannschaftsmeisterschaft 1965 vorberechtigt waren.
Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage). Die Mannschaftsstärke betrug acht Bretter, dabei musste am siebten Brett ein Jugendlicher und am achten Brett eine Frau aufgestellt werden.

Termine und Spielorte 

Austragungsorte der Vorrunden waren Elbląg (Gruppe I), Wrocław (Gruppe II) und Legnica (Gruppe III), die Endrunde wurde vom 25. September bis 2. Oktober im Offiziersklub (Klub Oficerski) in Warszawa ausgetragen.

Vorrunde

Gruppe I

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Es sind nur die Punktzahlen der drei Erstplatzierten bekannt.

Entscheidungen

Gruppe II

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Gruppe III

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Endrunde

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1966